Георгій III — цар Грузії з 1156 по 1184 рік
 Георгій III — князь Мегрелії у XVI ст.
 Георгій III — цар Імереті з 1605 по 1639 рік
 Георгій III — архієпископ Кіпру з 2022 року.

Див. також 
 Георг (або Джордж) III — король Великої Британії з 1760 по 1820 рік